Bagheera (Het jungleboek), personage (panter) uit Het jungleboek
 Bagheera (geslacht), een spinnengeslacht
 Bagheera (band), Nederlandse, symfonische metalband die bestond van 1986 tot 1997